

События 

 Изгнание Эдмундом Уэссекским датчан из Нортумбрии.
 944—949 — король Дублина Олаф III Ситриксон.
 16 декабря — Роман Лакапин смещён с византийского престола своими сыновьями Стефаном и Константином, сослан на Прот и пострижен. Стефан и Константин становятся соправителями Византии
 944—949 — брак Романа II, сына Константина VII, с Бертой-Евдокией, побочной дочерью Гуго Арльского.
 944—946 — халиф аль-Мустакфи Биллах.
 Вашмагир, правитель Гургана и Табаристана, подчинился Саманидам.
 944—950 — король Вьетнама Зыонг Бинь Выонг.

Русь 
 Русско-византийская война: второй поход Игоря на Византию. Русско-византийский договор.
 Упоминание в русско-византийском договоре деревянной церкви Святого Ильи в Киеве.
 Поход русских войск в Закавказье, они заняли г. Бердаа, но не смогли его удержать.

См. также

Примечания